El término Hermana mayor puede tener múltiples significados

 En forma general, designa a una mujer primogénita.
 Es uno de los picos de las montañas Dos Hermanas, en España.
 Es una tesis planteada por Juan José Paso durante la Revolución de Mayo.